Сезона 2008/09 Ла лиге је била 78. од њеног настанка. Реал Мадрид је бранио титулу, али није успео да је одбрани. Шампион је постала екипа Барселоне, које је играла феноменално томком читаве сезоне, постигла је чак 105 голова и на крају је сасвим заслужено освојила своју 19-у титулу у својој историји. Друго место је освојио Реал Мадрида. Треће место је освојила Севиља, а у квалификације за УЕФА Лига шампиона се пласирала екипа Атлетико Мадрида.

Екипе које су највише изненадили, су Депортиво ла Коруња и Малага. А највише су разочарали Бетис и Хетафе

Из лиге су испали Бетис, Нумансија и Рекреативо.

Завршна табела лиге 
Завршна табела Ла лиге за сезону 2008/09

Оди = Одиграни мечеви; Поб = Побеђени мечеви; Нер = Нерешени мећеви; Пор = Изгибљени мечеви; ДГ = Дати голови; ПГ = Примљени голови; +/- = Гол-разлика; Бод = Бодови

Статистика у сезони

Најбољи стрелци 

Прва лига Шпаније у фудбалу
Сезона 2008/09. у шпанском фудбалу